De volgende tabel omvat de medaillespiegel van de Olympische Zomerspelen aller tijden. De medailles van alle Zomerspelen, dus vanaf Athene 1896 tot en met Zomerspelen van Tokio 2020, zijn hierin meegenomen. De medailles van de Spelen van 1906 zijn niet meegenomen omdat deze Spelen niet meer door het IOC worden erkend als officiële Olympische Spelen.

Het IOC stelt officieel geen medailleklassement op, maar geeft desondanks een medailletabel ter informatie. In het klassement wordt eerst gekeken naar het aantal gouden medailles, vervolgens de zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles. De onderstaande tabel is gebaseerd op de medailleklassementen van de afzonderlijke Spelen, zoals dat volgt uit de IOC medailledatabase.

Het IOC kent de medailles toe aan de Nationale Olympische Comités (NOC) en elk Comité heeft zijn eigen drieletterige IOC-code. In de tabel zijn de medailles gegroepeerd per IOC-code.
Wanneer voor een NOC de code ooit is gewijzigd, terwijl het hetzelfde land betrof (zoals "HOL" en "NED" voor Nederland) zijn de medailles samengevoegd. Dit geldt ook voor een naamswijziging van een land, zoals Ceylon (code "CEY") dat tegenwoordig Sri Lanka heet (code "SRI"). Wanneer landen uiteen zijn gevallen in andere landen, dan blijven de medailles van voor de uiteenvalling toegerekend aan het historische land en worden niet verdeeld over de nieuwe landen. Zie ook de voetnoten voor deze situaties. Cursief gedrukte landen zijn niet meer actief.

Aan de eerste edities mochten teams meedoen die bestonden uit sporters uit meerdere landen. Medailles die door dergelijke teams zijn gewonnen, worden door het IOC niet toegekend aan de landen waaruit de deelnemers kwamen, maar aan het "gezamenlijk team" met als IOC-code ZZX.

Dit is de volledige medailletabel tot en met de Zomerspelen van Tokio 2020. Cursief gedrukte landen zijn niet meer actief op de Spelen.

Zie ook
Lijst van succesvolste medaillewinnaars op de Olympische Zomerspelen

Olympische Zomerspelen
Sportranglijst